Domenico Scilipoti Isgrò – medico e politico italiano
 Emilio Isgrò – artista e scrittore italiano
 Lorenzo Isgrò – politico italiano
 Salvatore Isgrò – arcivescovo cattolico italiano